

Палесейд — місто, штат Колорадо
 Палесейд — місто, штат Міннесота
 Палесейд — селище, штат Небраска